Дхаммасангани — священный текст буддизма, часть Палийского канона Тхеравады, первая из семи книг  Абхидхамма-питаки.

Структура 
Книга начинается с матики (пали «матика», санкскр.: «матрика», слово, имеющее значение «матрица»), которая содержит список классификаций дхамм, в некотором смысле идеи, феномены, состояния, образцы (перевод затруднителен). Содержит двадцать две трёхчастные классификации, следующие за 100 двухчастных, в соответствии с методом абхидхаммы и 42 в соответствии с методом Сутта-питака. Основная часть книги состоит из 4 частей..

Первая часть рассматривает состояния ума, их список и факторы их определяющие.

Вторая часть рассматривает материальные феномены, классифицируя их по нумерации, (по одному, по два и т. п.).

Третья часть использует материал первых двух для разъяснения классификации в матике.

Четвёртая часть также, но немного иначе и подробней, и пропуская 2-частный метод сутта-классификации. Эту часть часто не включали в старые переводы, но сейчас добавляют.

Рис Дэвидс (1900) использовала такое деление:

Переводы 
Переводы на английский:
 A Buddhist Manual of Psychological Ethics (Буддийское руководство психологической этики), К. А. Ф. Рис Дэвидс, Королевское азиатское общество, 1900; переиздано с изменениями, Общество палийских текстов, Бристоль
 Kyaw Khine, Department for the Promotion and Propagation of the Sasana, Rangoon, ?1996; переиздано Sri Satguru Pubns, Delhi, 2 volumes, ?1996.

Литература 
 The Dhammasangani, edited by Edward Müller, 1885, published for the Pali Text Society, by H. Frowde in London
 A Buddhist Manual of Psychological Ethics, tr C. A. F. Rhys Davids, Royal Asiatic Society, 1900; reprinted with corrections, Pali Text Society, Bristol
 Tr U Kyaw Khine, Department for the Promotion and Propagation of the Sasana, Rangoon, ?1996; reprinted by Sri Satguru Pubns, Delhi, 2 volumes

Ссылки 
 Readable online version of the Dhammasangani (HTML)
Палийский канон
Священные книги